Івета Бенешова була чинною чемпіонкою, але цього разу вирішила не брати участі.
Альберта Бріанті виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Сімону Халеп з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Елені Даніліду

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem, одиночний розряд
2011